Dolme kan syfta på:

 Dolme – en maträtt, se dolmar
 Dolme (flythjälpmedel) – ett flythjälpmedel
 Dolmen – en typ av gravsättning

Se även
 Dolma (olika betydelser)